

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Фольгоре/Фальчано — Фаэтано — 2-1
 Мурата — Тре Пенне — 3-0

 Второй раунд
 Фольгоре/Фальчано — Виртус — 2-1
 Космос — Мурата — 0-1

 Третий раунд
 Тре Пенне — Виртус — 1-0
 Фаэтано — Космос — 0-3

 Четвертый раунд
 Мурата — Фольгоре/Фальчано — 0-2
 Тре Пенне — Космос — 0-4

 Полуфинал
 Космос — Мурата — 1-0

 Финал
 Фольгоре/Фальчано — Космос — 1-3

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2000/2001
Сан-Марино
2000 год в Сан-Марино
2001 год в Сан-Марино